Центральная тюрьма Никосии () — единственное исправительное учреждение на Кипре. Тюрьма находится на западе от городской стены Никосии и к югу от «зелёной зоны», разделяющей город на греческую и турецкую части. В тюрьме содержатся осуждённые, а также люди, находящиеся под следствием, обоих полов и всех возрастных групп, от 16 лет и старше.

Тюрьма была построена британцами в 1894 году. Она также известна как место погребения 13 боевиков народно-освободительной организации ЭОКА. Девять из них были повешены англичанами непосредственно в тюрьме, трое погибли в бою, а один скончался в больнице от ранений.

Во время Турецкого вторжения на Кипр в 1974 году некоторые битвы проходили в непосредственной близости от тюрьмы. Тогда Кипрской национальной армии гвардейцев, при посредничестве сотрудников тюрьмы, удалось отбить натиск турок.

Известные заключённые 
 Тони Энтони — трёхкратный чемпион мира по кунг-фу. 1989—1992.

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения, построенные в 1894 году
1894 год на Кипре
Тюрьмы Кипра
Здания и сооружения Никосии
Организации Никосии